O Grande Prêmio da Espanha de 2007 foi a segunda etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 23 a 25 de Março nos 4.428 km do Circuito de Jerez.

MotoGP

250 cc

125 cc

Espanha
2007
Desporto na Espanha em 2007